Les évènements de Gafsa peuvent désigner :

 les événements de Gafsa de 1980, une action commando menée par la Libye dans la ville tunisienne de Gafsa ;
 les évènements de Gafsa de 2008 qui concernent les graves troubles sociaux qui ont secoué la région minière du sud-ouest tunisien.